Ђорђе Бранковић (Београд, 2. јун 1971) српски је филмски и позоришни глумац и музичар.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|10
|1
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|6
|5
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|16
|9
|26
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1993. || С оне стране немира (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || -{Sos Laribiancos - I dimenticates}- || Човек
|-
| 2000. || -{Il furto del tesoro}- || Ребел
|-
| 2001. || Нормални људи || Јован
|-
| 2002. || Лавиринт (ТВ серија) || Ћелавац 1
|-
| 2002. || Лавиринт || Ћелавац 1
|-
| 2003. || Јагода у супермаркету || Млади полицајац
|-
| 2003. || Ју || Келнер
|-
| 2003. || Лаки и Маки (ТВ серија) || Маки
|-
| 2004. || Сиви камион црвене боје || Шеф момака
|-
| 2004. || Диши дубоко || Таксиста
|-
| 2005. || Флерт || Коле
|-
| 2008. || Мој рођак са села (ТВ серија) || Владимир
|-
| 2009. || Село гори, а баба се чешљa (ТВ серија) || Масни
|-
| 2009. || Горки плодови (ТВ серија) || Таксиста
|-
| 2009. || Бела лађа (ТВ серија) || Шеф обезбеђења
|-
| 2009. || Хитна помоћ || Официр
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2010. || Паура д’амаре (ТВ серија) || Полицијски наредник
|-
| 2012. || -{Il commissario Nardone}- (ТВ мини серија) || Чимо Ерос
|-
| 2013. || Отворена врата 2 (ТВ серија) || Обезбеђење 1
|-
| 2013. || Равна Гора (ТВ серија) || Капетан Стевић
|-
| 2015. || Отаџбина || Директор школе
|-
| 2015. || Последњи пантери (ТВ серија) || Доктор
|-
| 2016. || -{Der Kübelreiter}- (кратки филм) || 
|-
| 2017. || -{Only Girls Cry}- (кратки филм) || Учитељ
|-
| 2017. || Немањићи — рађање краљевине (ТВ серија)|| Анастас
|}

Музички одељак 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2010. || Appetite (кратки филм)|| /
|}

Селф 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2004. || Циклотрон || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2012. || -{The Face of a Revolution}- (документарни филм) || Уметнички директор
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1971.
Српски глумци
Глумци из Београда